Accretie verwijst in het algemeen naar het samenklonteren van enig materiaal. Meer specifiek heeft dit betrekking op:

 accretie (astrofysica), de vorming van planeten rond heel jonge sterren;
 continentale accretie, het aangroeien van continenten door gebergtevorming en het samenkomen van kleinere terreinen;
 accretiewig, een langgerekte wigvormige verhoging van de oceaanbodem, gelegen langs een subductiezone;
 accretie (atmosfeer), een in wolken plaatshebbend proces waarbij onder andere zachte hagel ontstaat;  
 accretie (hydrografie), het vergroten van het volume van een waterloop door de toestroom van grondwater en water uit zijrivieren.